Sovljak (otok), otočić kod Tribunja
 Sovljak (Ub, Srbija), naselje u općini Ub, Srbija